Marie Anna z Lichtenštejna je jméno několika osob:

 Marie Anna, roz. Kotulinská z Křížkovic (1707–1788)
 Marie Anna Kateřina, roz. z Oettingen-Spielbergu (1693–1729)